Le terme Vasa peut faire référence à plusieurs sujets dont voici une liste exhaustive :

Suède
 La dynastie de Vasa est une dynastie suédoise et polonaise de la région d'Uppland.
 Gustave  Vasa est un ancien roi de Suède, fondateur de la dynastie de Vasa.
 Le Vasa est un navire de guerre suédois du  exposé dans le musée Vasa.
 L'Ordre de Vasa est un ordre royal suédois de chevalerie.

 Wasa est une marque de pain suédois.
 La Legion Wasa, organisation paramilitaire néonazie suédoise, active de 1999 à 2010..

Finlande
 Vasa est le nom suédois de la ville finlandaise de Vaasa.

Économie 
 Wasa Entrainment, une société basée à Nanyang, en Chine.

Psychologie 
 Le syndrome de Vasa décrit le manque de communication et de prise de responsabilité causant l'échec d'un projet.

Zoologie 
 Le Perroquet vasa, une espèce du genre Coracopsis.

Patronyme 

Andrea Vasa (1914-1980), philosophe italien.